Anjuta steht für:
Anjuta (Vorname)
Anjuta (Software)
Anjuta (Tschechow), Erzählung